Boulevard ist:

 ein Straßentyp, siehe Boulevard
 ein Medien-Genre, siehe Boulevard (Medien)
 der Name einer finnischen Band, siehe Boulevard (Band)
 ein Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Boulevard (Kalifornien)